Franca Masu – cantante italiana
 Nardino Masu – sollevatore italiano
 Takeshi Masu – attore e scrittore giapponese